Ihász Gábor (1805–1880) ciszterci lelkész, nyelvész
 Ihász Gábor (1946–1989) dalszerző, énekes